Als Russ-Preise werden folgende Auszeichnungen vergeben:
 Russ-Prize (Fritz J. and Dolores H. Russ Prize)
 Russ-Preis (Dr.-Toni-und-Rosa-Russ-Preis)